

Codici 
 HAO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hamilton-Fairfield di Hamilton (Stati Uniti d'America)
 hao – codice ISO 639-3 della lingua hakö
 HAO – codice ISO 3166-2:MA di Al Haouz (Marocco)

Economia 
 Hào – frazione del Đồng vietnamita

Geografia 
 Hao – antico nome di Xi'an, capitale dello Shaanxi (Cina)
 Hao – atollo delle Isole Tuamotu (Polinesia Francese)
 Hao – comune della Polinesia Francese

Altro 
 Hào – nome cinese di cortesia